Bergvogt bezeichnet:

 Bergvogt (Bergbau), Verwaltungsbeamter im Bergbau
 Bergvogt (Weinbau), Verwaltungsbeamter im Weinbau